Chiasson ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Chiasson (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Donat Chiasson (1930–2003), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Moncton
 Herménégilde Chiasson (* 1946), kanadischer Künstler
 Steve Chiasson (1967–1999), kanadischer Eishockeyspieler
 Warren Chiasson (* 1934), kanadischer Jazz-Vibraphonist, Pianist und Komponist